Prisad peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Присад) :
Prisad, village bulgare de l'obchtina de Sozopol, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Prisad, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch.
en macédonien (le nom étant écrit Присад) :
Prisad, village de la municipalité de Prilep.